Fechdistel steht für

 Mariendistel
 Feld-Mannstreu (seltener)